Arthur Herbert peut se référer à :

 Arthur Herbert (1648-1716),  de Torrington, officier naval et politicien anglais ;
 Arthur Herbert (né en 1907), batteur de jazz américain ;
 Arthur James Herbert (1820-1897), général britannique.